Keep the Faith – traccia dell'album Dangerous di Michael Jackson del 1991
 Keep the Faith – album dei Bon Jovi del 1992
 Keep the Faith – brano musicale dei Bon Jovi del 1992, estratto come singolo dall'album omonimo
 Keep the Faith: An Evening with Bon Jovi – VHS dei Bon Jovi del 1993
 Keep the Faith: The Videos – VHS dei Bon Jovi del 1994
 Keep the Faith – album di Faith Evans del 1998
 Keep the Faith – singolo dei KAT-TUN del 2007
 Keep the Faith – singolo di Tamara "Tako" Gachechiladze del 2017